De Davis Cup 2008 wereldgroep Play-offs maakten uit welke acht landen zich plaatsen voor de Davis Cup wereldgroep in 2009.

Play-offs 
De volgende teams streden voor een plek in de Wereld Groep in 2009.
De wedstrijden vonden plaats van 19 tot en met 21 september 2008.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acht verliezende teams van de 1ste Ronde van de Wereldgroep en de 8 winnaars van de 2e ronde van de regionale zones vergezelden deze landen. Bij de loting werden de acht geplaatste teams geloot tegen de 8 ongeplaatste teams.

Wedstrijden

Play-off resultaten

Chili vs. Australië

Groot-Brittannië vs. Oostenrijk

Zwitserland vs. België

Kroatië vs. Brazilië

Israël vs. Peru

Nederland vs. Zuid-Korea

Roemenië vs. India

Slowakije vs. Servië

Play-offs
2008